Aron est un prénom masculin peu attribué par rapport à sa variante Aaron. Bien qu’il n’ait pas réussi à s’imposer, il fut remis à l’honneur au cours du  par les protestants anglais et notamment les puritains.

Autres formes : , Haron, Aharon, Aroun, , Harouna et Aronne.

Patronyme 

 Aron (-1059), évêque de Cracovie ;
 Adrien Aron (1902-1969), joueur de tennis et de bridge français, frère de Raymond Aron ;
 Arnaud Aron (1807-1890), grand-rabbin de Strasbourg ;
 Alexis Aron (1879-1973), polytechnicien, ingénieur civil des mines et chef d'entreprise français, principalement dans la sidérurgie ;
 Arthur Aron (1945-), professeur de psychologie américain ;
 Léopold Émile Aron (1849-1905), escroc français impliqué dans le scandale de Panama ;
 Louis Aron (1888-1987), directeur de la Maison Israélite de Refuge pour l'enfance ;
 Marguerite Aron (1873-1944), Professeur agrégée et Femme de lettres ;
 Matthieu Aron, journaliste français ;
 Max Aron (1892-1974), médecin et histologiste français, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg ;
 Claude Aron (1917-2009), médecin et histologiste français, fils du précédent ;
 Jean-Paul Aron (1925-1988), écrivain et philosophe français, neveu de Raymond Aron, frère du précédent ;
 Paul Aron (1956-), professeur de littérature belge ;
 Paul Aron (pilote automobile) (2004-), pilote automobile estonien ;
 Pierre III Aron (c.1421-1469), prince de Moldavie ;
 Ralf Aron (1998-), pilote automobile estonien ;
 Raymond Aron (1905-1983), professeur, écrivain, philosophe et sociologue français apparenté à la famille de Max Aron ;
 salle Raymond Aron, à l'Université Paris-Dauphine, nommée en son honneur ;
 Robert Aron (1898-1975), écrivain français, auteur d'essais politiques et d'ouvrages historiques.
 Suzanne Aron (1907-1997), épouse de Raymond Aron.
 Suzanne  Aron (Benoit-Lévy) (1896-1988) à Paris, éducatrice juive, une des fondateurs de l'École Yabné (Paris) en 1948, avec le  grand-rabbin Henri Schilli. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle est cachée par Jeanne Brousse, reconnue comme Juste parmi les Nations, qui cache également les filles du rabbin Schilli. Elle est la belle-mère du rabbin Édouard Gourévitch.

Toponyme 
 Aron, une commune du département de la Mayenne.

Hydronyme 
 L'Aron, un affluent de la Loire.
 L'Aron, une petite rivière du département de la Mayenne.
 L'Aron, rivière des départements de la Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine, affluent de la Chère.

Autre 
 Institut Raymond-Aron, un centre d'étude de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif